Războiul din Ucraina se poate referi la:

 Războiul ruso-ucrainean (2014–prezent)
 Invazia Rusiei în Ucraina (2022–prezent)